

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 75, w tym 10 podstawowych
 Poręby – część miasta Kunów
 Poręby – część miasta Mielec
 Poręby – część miasta Niepołomice
 Poręby – część miasta Ropczyce
 Poręby – część miasta Torzym
także:
 Poręby – część miasta Łódź

Zobacz też 
 Huta Poręby, Nowe Poręby, Poręby Dymarskie, Poręby Furmańskie, Poręby Kupieńskie, Poręby Nowe, Poręby Stare

Linki zewnętrzne